Словацька Екстраліга 2015—16 — 23-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. В сезоні 2015—16 брали участь 11 команд. Регулярний чемпіонат стартував 11 вересня 2015 року, а завершився 6 березня 2016 року.

Турнірна таблиця

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК Кошице — МХК Мартін — 4:0 (4:1, 3:2, 3:2 ОТ, 4:1)
 ХК Нітра — МсХК Жиліна — 4:0 (4:3 ОТ, 2:0, 5:3, 3:2 Б)
 ХКм Зволен — ХК Попрад — 4:1 (3:2 ОТ, 1:0 ОТ, 5:6, 6:1, 7:1)
 ХК 05 Банська Бистриця — Дукла Тренчин — 4:1 (3:0, 0:1, 2:1 Б, 1:0 ОТ, 3:0)

Півфінали 
 ХК Кошице — ХК 05 Банська Бистриця — 2:4 (1:3, 1:5, 2:1 Б, 2:3, 3:2 Б, 1:4)
 ХК Нітра — ХКм Зволен — 4:3 (4:1, 2:3 ОТ, 5:2, 0:1, 2:5, 5:2, 4:0)

Фінал 
 ХК 05 Банська Бистриця — ХК Нітра — 2:4 (3:1, 3:2, 3:5, 2:4, 4:6, 2:3 Б)

Втішний раунд

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Плей-оф 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина